Obaga del Barranc (el Meüll), obaga de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Obac del Barranc de l'Espona, obaga de Castell de Mur (Pallars Jussà)